Truesdale kan syfta på:

 Truesdale, Iowa
 Truesdale, Missouri